Spojení písmen F a A může mít různé významy:

FA 
 Fakulta architektury
 Fundamentální analýza
 Focke-Achgelis – výrobce vrtulníků
 FA Cup – anglická fotbalová soutěž
 2005 FA (planetka)
 Football Association – anglická fotbalová asociace
 Friedreichova ataxie – onemocnění pohybového aparátu

Fa 
 Fa (kosmetika)

fa 
 perština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 fa – solmizační slabika

fA 
 fA – femtoampér